Sampedrino es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Argentina 
 San Pedro, partido de la provincia de Buenos Aires.
 San Pedro, ciudad cabecera del partido bonaerense homónimo.
 San Pedro, departamento de la provincia de Misiones.
 San Pedro, localidad de la provincia de Misiones.

Chile 
 San Pedro, comuna de la Región Metropolitana de Santiago.
 San Pedro de la Paz, comuna de la Región del Bíobío.
 San Pedro de Atacama, comuna de la Región de Antofagasta.

Francia 
 San Pedro y Miquelón, colectividad de ultramar en América del Norte.
 Isla de San Pedro (San Pedro y Miquelón), isla de América del Norte.
 San Pedro (San Pedro y Miquelón), ciudad de San Pedro y Miguelón.